Asmir Avdukić (ur. 13 maja 1981 w Brezie) – bośniacki piłkarz grający na pozycji bramkarza. Od 2010 jest zawodnikiem klubu Borac Banja Luka.

Kariera klubowa 
Swoją karierę piłkarską Avdukić rozpoczął w klubie Čelik Zenica. W sezonie 2001/2002 zadebiutował w nim w premijer lidze bośniackiej. W zespole Čeliku grał do końca 2005 roku. W 2006 roku przeszedł do chorwackiego Kamenu Ingrad, w którym spędził rok.

Na początku 2007 roku Avdukić wrócił do Bośni i Hercegowiny i został zawodnikiem klubu NK Travnik. W tym samym roku przeszedł do Slobody Tuzla, a w 2008 roku trafił do Radnika Bijeljina. Natomiast w sezonie 2008/2009 występował w Rudarze Prijedor.

Latem 2010 roku Avdukić podpisał kontrakt z Boracem Banja Luka. Zadebiutował w nim 31 lipca 2010 w przegranym 2:3 domowym meczu z NK Široki Brijeg. W sezonie 2010/2011 wywalczył tytuł mistrza Bośni i Hercegowiny. W 2012 roku był wypożyczony do irańskiego Persepolisu, w którym nie wystąpił w żadnym ligowym meczu.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Bośni i Hercegowiny Avdukić zadebiutował 28 kwietnia 2004 w wygranym 1:0 towarzyskim meczu z Finlandią, rozegranym w Zenicy.

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej
Piłkarze NK Čelik Zenica
Piłkarze Kamenu Ingrad Velika
Piłkarze NK Travnik
Piłkarze Slobody Tuzla
Piłkarze FK Borac Banja Luka
Piłkarze Persepolis FC
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Urodzeni w 1981